Taal
Chinese talen, verzamelnaam voor de talen in de Sinitische tak van de Sino-Tibetaanse taalfamilie
Standaardmandarijn: Standaardchinees, de officiële taal van de Volksrepubliek China, Taiwan en Singapore
Mandarijn, verzamelnaam voor diverse taalvarianten van het Mandarijn
Klassiek Chinees, een traditionele stijl van geschreven Chinees, gebaseerd op de grammatica en woordenschat van het Oud-Chinees
Yue, beter bekend als Kantonees
Standaardkantonees, gestandaardiseerd Kantonees
Ke, beter bekend als Hakka

Schrift
Chinees schrift, oftewel Hanzi, een logografisch schrift bestaande uit karakters onderverdeeld in vereenvoudigde en traditionele karakters
Hanyu pinyin, officiële transliteratiesysteem van het Standaardmandarijn in het Latijns alfabet
Zhuyin, karaktersysteem om de Chinese talen fonetisch te kunnen weergeven

Land en volk
een inwoner van, of afkomstig uit, China
Han-Chinezen, overheersende etnische bevolkingsgroep in de Volksrepubliek China

Horeca
Chinees-Indisch restaurant 
gerecht uit de Chinese keuken